Rota kan syfta på:

 Rota (mytologi) – en av valkyriorna i nordisk mytologi
 Rota (svamp) – ett släkte av svampar
 HMS Rota – en kanonbåt i svenska marinen
 Rota Romana – påvlig domstol i romersk-katolska kyrkan
 Rotavirus – ett virus som orsakar magsjuka och diarré

Personer
 Nino Rota (1911–1979), en italiensk kompositör
 Marco Rota (1942–), en italiensk serieskapare

Geografi

Nordmarianerna 

 Rota, Nordmarianerna, ö och kommun,

Spanien 

 Rota (stad), kommun, Andalusien, Provincia de Cádiz, 

Robotskapade Spanienförgreningar